Біміш, Скансен «Біміш» (Beamish) — всесвітньо відомий музей просто неба — музей людини та промисловості Північного Сходу Англії («Біміш»).
 Генрі Гамільтон Біміш (англ. Henry Hamilton Beamish; 2 червня 1873, Лондон, Велика Британія — 27 березня 1948, Південна Родезія, Велика Британія) — британський фашистський громадський і політичний діяч, журналіст, публіцист, антисеміт і засновник партії «Британці».